Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 36 спортсменок из 29 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнование

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр

Плавание на летних Олимпийских играх 2012